Smolniki ist ein Dorfname in Polen:

Woiwodschaft Großpolen:
 Smolniki, ein Dorf der Gmina Grabów nad Prosną im Powiat Ostrzeszowski
 Smolniki, ein Dorf der Gmina Ślesin im Powiat Koniński
Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Smolniki, ein Dorf der Gmina Szubin im Powiat Nakielski
Woiwodschaft Podlachien:
 Smolniki, ein Dorf der Gmina Rutka-Tartak im Powiat Suwalski
Woiwodschaft Pommern:
 Smolniki, ein Dorf der Gmina Lubichowo im Powiat Starogardzki
 Smolniki, ein Dorf der Gmina Sierakowice im Powiat Kartuski

Smolniki in Weißrussland:
 Smolniki (Iwanawa), ein Dorf im Rajon Iwanawa in der Breszkaja Woblasz
 Smolniki (Retschyza), ein Dorf im Selsawet Retschyza, Rajon Kamjanez in der Breszkaja Woblasz